«Всё любимое просто» — студийный альбом рок-группы «Рада и Терновник», изданный в 2003 году. В альбом вошли как новые, так и старые песни коллектива в новых порой нестандартных аранжировках.

Список композиций

Участники записи 
 Рада Анчевская — вокал
 Владимир Анчевский — гитара
 Екатерина Орлова — бас-гитара
 Пётр Бугрименко — фагот
 Елизавета Наливайко — виолончель
 Кирилл Россолимо — зерб, кахон, ияилу
 Фил Гуров — индийская гармоника (7)

Примечания

Ссылки 
 Тексты альбома на официальном сайте
 «Всё любимое просто» на сайте Discogs.com
 «Всё любимое просто» на сервисе «Яндекс.музыка»

Альбомы группы «Рада и Терновник»